Натуральне число 1542
 1542 рік до нашої ери
 1542 рік нашої ери